Relação dos municípios do Brasil por frota total de veículos (motocicletas, reboques, automóveis, caminhões, tratores, ônibus, entre outros) em janeiro de 2016, segundo o Denatran. Na lista constam os municípios brasileiros com uma frota total acima de 20 mil veículos.

Listas sobre frota veicular do Brasil